Genetski modificirani organizmi
Divovski molekulski oblak
Orkesta Glenna Millera
Gell-Mann–Okubova formula mase